Michel Deville (1931–2023) francia filmrendező, forgatókönyvíró
Michel Deville (1946) belga gyeplabdázó, olimpikon